Суперкубок Англії з футболу 1988 — 66-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 серпня 1988 року між чемпіоном Англії «Ліверпулем» та володарем кубка Англії «Вімблдоном».

Матч

Деталі

1988
Англія
Серпень 1988
1988 в англійському спорті